Дробыше́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Дробышевский, Леонид Петрович (1924—2017) — советский педагог, Герой Социалистического Труда (1978).
 
 Дробышевский, Станислав Владимирович (род. 1978) — антрополог.
 Дробышевский, Эдуард Михайлович (1936—2012) — физик-теоретик и астрофизик.

Дробышевская 
 Дробышевская, Ольга Владимировна (род. 1985) — казахстанская (до 2006 года — украинская) волейболистка.

Двойные фамилии 
 Дробыш-Дробышевский, Алексей Алексеевич (1856—1920) из дворян Могилевской губернии, революционер-народник, журналист, писатель, литературный критик (псевдоним А. Уманьский), исследователь золотопромышленности (псевдоним А. А. Уманьский). Был редактором газет «Волгарь», «Волжский вестник», «Самарская газета», «Нижегородский листок».

См. также